— это самый большой и самый известный диагональный пешеходный переход Японии. Расположен перед станцией Сибуя, в специальном районе Сибуя, в Токио. Он является одним из самых известных в мире диагональных пешеходных переходов. Более 3000 пешеходов могут одновременно переходить дорогу в этом месте, что сделало его одним из символом Токио и Японии в целом.

Описание 
Сибуйский диагональный пешеходный переход находится рядом со  расположенной у одного из выходов со станции Сибуя, популярном местом для встреч и почти всегда многолюдным.

Движение транспортных средств на Сибуйском диагональном пешеходном переходе полностью прекращается на пятьдесят пять секунд, чтобы пешеходы могли безопасно пересечь перекресток. На юго-западной стороне станции Сибуя находится еще одно популярное место для встреч под названием Мояи. Там установлена статуя, напоминающая статую Моаи.

Три больших телевизионных экрана, установлены на соседних зданиях, фасадами выходящими на перекрёсток, а также многочисленные рекламные щиты. В одном из зданий на первом этаже расположен филиал Starbucks, из которого открывается превосходный вид на перекрёсток. Интенсивный трафик на перекрёстке и потоки рекламы привели к тому, что его сравнивают с Таймс-сквер в Нью-Йорке и  в Торонто. Профессор архитектуры из Токио Джулиан Уорралл сказал, что Сибуйский диагональный пешеходный переход является «отличным примером того, что Токио делает лучше всего, когда не пытается».

В культуре и искусстве 
Сибуйский диагональный пешеходный переход часто появляется в фильмах и телевизионных шоу, действия которых происходят в Токио: Трудности перевода, Тройной форсаж: Токийский дрифт,  Обитель зла 4: Жизнь после смерти, Обитель зла: Возмездие и т. д. Современный британской художник , который 10 лет прожил в Токио, изобразил Сибуйский диагональный пешеходный переход в своей большой картине «Сибуя», выставленной в Национальной портретной галерее в Лондоне в 2013 году. Сибуйский диагональный пешеходный переход — это основное место в видеоигре The World Ends With You, местом действия которой является район Сибуя.

Сибуйский диагональный пешеходный переход был показан на церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2016 года в целях рекламы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 第七章「渋谷の魅力、その歴史的成り立ち」 上山和雄
 第十一章「戦後復興とオリンピック」 上山和雄
 
 第八章「渋谷の《祝祭》 スクランブル交差点につどう人々」 高久舞
 
 第一章「首都圏整備と東京・渋谷」上山和雄
 第五章「渋谷の現在と再開発の課題」大友教央
 
 第四章「渋谷駅前の戦災復興 駅前広場・闇市・再開発」 石榑督和
 第十章「イメージと現実の渋谷 外来者と生活者からみる渋谷の空間』」高久舞

Ссылки 

 
 
 

Сибуя
Достопримечательности Японии